Glutamat steht für:
 das Anion der Glutaminsäure – in den Biowissenschaften wird Glutamat häufig synonym mit Glutaminsäure verwendet
 Glutamate, Salze und Ester der Glutaminsäure
 umgangssprachlich für Mononatriumglutamat, eines der Glutamate